Кючюк — фамилия. Известные носители:
 Кючюк, Ирсен (1940—2019) — турецко-кипрский политический деятель, премьер-министр ТРСК в 2010—2013 годах.
 Кючюк, Фазыл (1906—1984) — кипрский политик, лидер турок-киприотов в борьбе за независимость от Великобритании, первый вице-президент Кипра.
 Кючюк, Ялчин (р.1938) — турецкий писатель, философ, экономист и историк марксистского толка.